Ратана Кири () (буквално: Планината на скъпоценностите) (алтернативно изписване: Ратанакири) е една от двайсетте провинции в Камбоджа. На север граничи с Лаос, на юг с провинция Мондул Кири, на запад със Стънг Тренг, а на изток с Виетнам.

Административно деление 
Провинция Ратана Кири се състои от един самостоятелен град-административен център Банлунг и от 9 окръга, които от своя страна се делят на 49 комуни.

Галерия

Източници 

Провинции в Камбоджа
Картинки за транскрибиране и/или превод (Камбоджа)